Долганский, Сергей Николаевич
 Долганский язык